Sługocin peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Sługocin, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Sługocin, un village dans la voïvodie de Lublin